Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 118-as és 118B jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 118-as busz (Budapest)
 118B busz (Budapest)

 118-as busz (Kecskemét)megszűnt